Іжевськ — місто в Росії.
 Іжевськ (футбольний клуб) — російський футбольний клуб із однойменного міста.
 Іжевськ (аеропорт) — аеропорт поблизу міста Іжевськ.
 Іжевськ (станція) — залізнична станція в місті Іжевськ.

Багатозначні терміни